Pesaro e Urbino, een provincie in de Italiaanse regio Marche (kentekencode PU)
 PLUNA, de nationale luchtvaartmaatschappij van Uruguay (IATA-code PU)
 Polyurethaan, een kunststof
 Pukë (district), een district in de Albanese prefectuur Shkodër (kentekencode PU)
 Power Unlimited, een Nederlands gamestijdschrift
Progressief Uitgeest

Pu kan verwijzen naar:
 Pu (arrondissement), een arrondissement in de stadsprefectuur Linfen in de Chinese provincie Shanxi
 Plutonium, een scheikundig element